BiH:
 Jasenica (Bosanska Krupa, BiH), naselje u općini Bosanska Krupa
 Jasenica (Čapljina, BiH), naselje u općini Čapljina
 Jasenica (Gradačac, BiH), naselje u općini Gradačac
 Jasenica (Mostar, BiH), naselje u općini Mostar
 Jasenica (Srebrenik, BiH), naselje u općini Srebrenik
 Jasenica (Zvornik, BiH), naselje u općini Zvornik
 Jasenica (pritoka Neretve), rijeka, pritok Neretve
 Jasenica (pritoka Bile), rijeka, pritok Bile

Slovačka:
 Jasenica (Slovačka), naselje i općina u Slovačkoj

Srbija:
 Jasenica (Morava), rijeka, pritok Morave
 Jasenica (regija), regija u Srbiji
 Jasenica (Valjevo, Srbija), naselje u općini Valjevo, u Srbiji

Vidi i:
 Jasenice (razdvojba)
 Jesenica (razdvojba)
 Jesenice (razdvojba)